Вон Чжу Лим (Won Ju Lim, род. 1968 в Южной Корее, живёт и работает в США) — современный художник.

Творчество 
Лим известна работами, сочетающими архитектурные формы (преимущественно, из оргстекла) и проекции неподвижных и движущихся изображений (чаще всего — ландшафтов). Её инсталляции погружают зрителя в мир цветов, теней и света, фантазии и ностальгии. Структуры используются одновременно как экраны и преломляющие свет линзы, создающие тени и искажающие проекции на стенах галереи.

Образование 
 1992 B.S., Woodbury University
 1998 M.F.A., Art Center College of Design

Персональные выставки 
 2008 «24 Seconds of Silence», Ullens Center for Contemporary Art, Пекин
 2008 «Broken Landscape an other sad things», Pilar Parra & Romero Galería de Arte, Мадрид
 2007 «Ruined Traces», Patrick Painter Inc., Санта-Моника, США
 2007 «Broken Landscape», Patrick Painter Inc., Санта-Моника, США
 2005 «Plastic in Transition», Pilar Parra & Romero Galería de Arte, Мадрид
 2005 Вон Чжу Лим, Patrick Painter Inc., Санта-Моника, США
 2005 Longing for Wilmington, Domus Artium 2002, Саламанка
 2004 Вон Чжу Лим, Galerie Max Hetzler, Holzmarktstrasse, Берлин
 2004 Вон Чжу Лим, Emily Tsingou Gallery, Лондон
 2003 Вон Чжу Лим, Patrick Painter Inc., Санта-Моника, США
 2002 Next, Vancouver Art Gallery, Ванкувер
 2002 Вон Чжу Лим, Galerie Max Hetzler — Holzmarktstrasse, Берлин
 2002 «California Dreamin», Galerie Max Hetzler — Zimmerstrasse, Берлин
 2001 Вон Чжу Лим, Patrick Painter Inc., Санта-Моника, США

Работы 
 2008 «24 Seconds of Silence». Вдохновившись современными видами Пекина, научно-фантастическими фильмами (такими как «Logan’s Run», 1976, «Метрополис», 1927, «Волшебник из страны Оз», 1939), Вон Чжу Лим создала мультимедийную иснсталляцию из скульптур в сочетании с неподвижными и вращающимися проекциями, материал для которых художница сняла в Пекине. «24 Seconds of Silence» — одна большая инсталляция, которая включает 14 скульптур и 5 видеопроекций.
 2007 Broken Landscape № 5. В серии «Broken Landscapes» художница отошла от привычной манеры исполнения, но осталась верна теме исследования пространства, времени и памяти при помощи архитектуры, скульптуры и атмосферы. В этой серии Лим использует новый метод: художница разбивает серию пейзажей и помещает части вместе. Живопись становится мозаикой памяти. Лим разрушает одно воспоминание, чтобы вызвать массу других.
 2007 «Ruined Traces». Инсталляция из скульптур из оргстекла, искусственных и живых растений, видеопроекций.
 2004 Memory Palace (Baroque # 1)

Ссылки 
 Информация о художнике на ArtNet
 Работы и информация о художнице
 Интервью
 Информация о художнице на ArtFacts.net
 Информация о художнице на сайте галереи Max Hetzler
 Интервью в New York Art Magazine

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1968 году
Современные художники США
Художницы
Выпускники Художественного колледжа дизайна (Пасадина)